Il singolare del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Damm che ha battuto in finale Gianluca Pozzi 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (finale)
 Martin Damm (Campione)
 Ján Krošlák (semifinali)
 Stéphane Huet (quarti di finale)

 Jiří Vaněk (primo turno)
 Federico Browne (secondo turno)
 Jamie Delgado (secondo turno)
 Michel Kratochvil (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2000